Дрење је појам настао од речи „Дрен“ и везан је за географију:

Република Србија
 Дрење (Исток), насеље у општини Исток, Косово и Метохија, у Републици Србији;

Северна Македонија
 Дрење (Крива Паланка), насеље и код Криве Паланке, у Северној Македонији;

Република Хрватска
 Дрење (општина), насеље и седиште истоимене општине, Осјечко-барањска жупанија у Републици Хрватској;
 Дрење (Раша), насеље у општини Раша, Истарска жупанија у Републици Хрватској;
 Дрење Брдовечко, насеље у општини Брдовец, Загребачка жупанија у Републици Хрватској;
 Дрење Шћитарјевско, насеље у саставу града Велике Горице, Загребачка жупанија у Републици Хрватској;

Види још
 Дрен (вишезначна одредница)
 Дренак
 Дренова
 Дреновац
 Дреново
 Дреновци